Кошляківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Кошляківська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Кошляківська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район